Karlovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Karlovice, Gemeinde im Okres Semily
Karlovice u Zlína, Gemeinde im Okres Zlín
Karlovice ve Slezsku, Gemeinde im Okres Bruntál
Karlovice (Kostelec u Holešova), Ortsteil von Kostelec u Holešova, Okres Kroměříž
Karlovice, Ortsteil von Tísek, Okres Nový Jičín

Malé Karlovice, Ortsteil von Velké Karlovice, Okres Vsetín
Velké Karlovice, Gemeinde im Okres Vsetín

siehe auch
Karlowitz